Seti I – sovrano egizio della XIX dinastia
 Seti II – sovrano egizio della XIX dinastia
 SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) – programma di ricerca astronomica
SETI@home – software per il calcolo distribuito via internet del progetto SETI
Seti – zona amministrativa del Nepal
SETI – progetto musicale statunitense di Taylor Deupree
S.E.T.I. – album discografico del gruppo musicale The Kovenant